Șesuri se poate referi la:

Șesuri, Bacău
Șesuri, Hunedoara
Șesuri, Suceava
 Șesuri, cătun în comuna Almașu Mare, Alba

Note